Elżbieta Beata Raszczyk OSC (ur. 8 marca 1969 we Wrocławiu) − doktor psychologii, psychoterapeuta, klaryska z Zakonu Ubogich Sióstr Świętej Klary, ksieni.

Życiorys 
Profesję uroczystą złożyła 15 sierpnia 1995 w klasztorze klarysek w Ząbkowicach Śląskich. W latach 1991-1996 studiowała w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie. W 1996 uzyskała tytuł magistra psychologii, na podstawie pracy: Kryzysy w życiu sióstr klasztorów klauzurowych. W 2000 uzyskała stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie psychologii, pod kierunkiem prof. dr hab. Zenomeny Płużek, na podstawie rozprawy: Analiza psychologiczna sensu cierpienia doświadczanego w sytuacjach granicznych.

W 1995 odbyła miesięczny staż z psychologii klinicznej w Penrhos Home w Wielkiej Brytanii. W 1998 studiowała w Seton Hall University of Jersey City w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Od 2001-2014 prowadziła wykłady z psychologii w Wyższym Seminarium Duchownym w Kaliszu, afiliowanym do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 2005-2008 odbyła certyfikowany kurs psychoterapii w Instytucie Neurologii i Psychiatrii w Warszawie. W 2010 uczestniczyła w badaniach naukowych z zakresu osobowości i zaburzeń suicydalnych na uniwersytecie jezuickim Jōchi Daigaku (ang. Sophia University) w Tokio. Od 2022 prowadzi wykłady z zakresu psychologii na wrocławskim Papieskim Wydziale Teologicznym w Legnicy (Podyplomowe Studia Teologiczno-Katechetyczne).

Współpracowała z Dykasterią Spraw Kanonizacyjnych (dawniej Kongregacją), pisząc ekspertyzy psychologiczne kandydatów na ołtarze.

Jest autorem wielu wykładów okolicznościowych i artykułów naukowych, m.in. Modlitwa a kryzys wiary u sióstr klauzurowych, Poznań 2010; Wirtualny świat emocji, Kalisz 2011; Rys duchowej sylwetki założycielki ubogich sióstr św. Klary, Poznań 2013; Strukturalne uwarunkowania posłuszeństwa ludzkiego w świetle wiedzy psychologicznej, Legnica 2021.

W 2000 decyzją Kongregacji do Spraw Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego w Rzymie została mianowana ksienią Ubogich Sióstr Świętej Klary w Kaliszu. Jej instalacji dokonał 16 grudnia 2000 ks. bp Stanisław Napierała, biskup kaliski. Ponownie mianowana ksienią w 2003, a następnie wybierana na kapitułach w 2006, 2009 i 2012.

Przypisy 

Ksienie katolickie
Polskie klaryski
Absolwenci Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Urodzeni w 1969
Ludzie urodzeni we Wrocławiu